Kokořín – centro abitato ceco
 Aleksandr Kokorin – calciatore
 Anton Kokorin – velocista
 Vitalij Kokorin – ciclista